El término arroyo de las Cañitas puede referirse a:

Arroyo de las Cañitas (Salto): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Salto.
Arroyo de las Cañitas (Treinta y Tres): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Treinta y Tres.